Louis Dumas peut désigner :

 Louis Dumas (1676-1744), pédagogue français ;
 Louis Dumas (1877-1952), compositeur français ;
 Louis Dumas (1890-1973), architecte suisse.